Immaculate Conception Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Immaculate Conception Church (Alaska), ID-Nr. 76002278
 Immaculate Conception Church (District of Columbia), ID-Nr. 03000946
 Immaculate Conception Church (Kentucky), ID-Nr. 75000766
 Immaculate Conception Church (Michigan), ID-Nr. 90000562
 Immaculate Conception Church (Nevada), ID-Nr. 92001700
 Immaculate Conception Church (New Jersey), ID-Nr. 86003043
 Immaculate Conception Church (Ohio), ID-Nr. 76001469
 Immaculate Conception Church (Oklahoma), ID-Nr. 79002015
 Immaculate Conception Church (Texas), ID-Nr. 80004085

Siehe auch:
 Cathedral of the Immaculate Conception